De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 1993 werd in 1994 gehouden in het casino van Knokke. De Zweed Pär Zetterberg won zijn eerste Gouden Schoen en werd zo de eerste laureaat die niet uit België of Nederland afkomstig was. Het gala rond de uitreiking van deze voetbalprijs werd uitgezonden door BRTN en gepresenteerd door Frank Raes. Zetterberg ontving de trofee uit handen van Christian Van Thillo.

De prijsuitreiking
De jonge Pär Zetterberg kon eind jaren 80 onder Aad de Mos niet doorbreken. Nochtans geloofde het bestuur in de kwaliteiten van de Zweedse middenvelder. Daarom besloot Anderlecht hem tijdens het seizoen 1991/92 uit te lenen aan Sporting Charleroi. Zetterberg kreeg er meer speelkansen en ontwikkelde zich zienderogen. Ook het volgende seizoen verhuurde paars-wit hem aan Charleroi, waar hij de draaischijf werd op het middenveld. De 22-jarige Zetterberg loodste Charleroi in 1993 naar de zevende plaats en mocht nadien terugkeren naar Anderlecht. De Mos was weg en Zetterberg kreeg ook bij Anderlecht speelkansen. Begin 1994 kreeg de Zweedse revelatie de Gouden Schoen. Topschutter Josip Weber werd opnieuw derde.

Lorenzo Staelens was achteraf erg teleurgesteld. Hij hoopte de trofee te winnen en begreep niet dat een buitenlander won in het jaar dat de Rode Duivels zich voor het WK in de Verenigde Staten wisten te plaatsen.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 1993